Броненосный крейсер «Якумо» — боевой корабль японского императорского флота начала XX века. Разработан на базе проекта «Принц Генрих». По основным характеристикам соответствовал броненосным крейсерам типа «Асама». Единственный японский крейсер, построенный в Германии.

Проектирование и постройка 
Последний броненосный крейсер программы (6+6)- «Якумо» — заложили в 1897 году на германской верфи «Вулкан» в Штеттине со сроком его сдачи в апреле 1900 года.

Конструкция

Бронирование 
Для повышения снарядостойкости все толстые плиты изготовляли из брони, закаленной по способу Круппа, а тонкие (менее 127 мм) — из гомогенной сталеникелевой. Броневую палубу и крыши башен главного калибра изготовили из экстрамягкой никелевой стали.

Главный броневой пояс «Якумо» простирался от носа до кормы и имел высоту 2,15 м. При нормальной осадке над водой находилось 0,6 м брони. В центральной части корабля был 68,4-метровый участок из 178-мм плит. Далее в нос и корму его толщина, как и на второй паре крейсеров британской постройки, составляла 89 мм. Над главным поясом шёл 127-мм верхний. Его длина составляла 61,6 м, а высота — 2,4 м. Концы этого пояса замыкались плоскими траверзами, образуя верхнюю цитадель. Толщина носового составляла 152 мм, а кормового — 32 мм.

Вооружение 
Особенностью вооружения корабля стала принципиально другая конструкция башен главного калибра. Никакого хранения боеприпасов внутри башни не было, подача снарядов и зарядов из погребов, расположенных ниже ватерлинии.

Энергетическая установка 
Силовая установка: две паровые машины и 24 водотрубных котла системы Бельвиля.

Мореходность 
Якумо показал крайне посредственную мореходность. Отсутствие полубака вместе с перегруженной броней и вооружением носовой частью делало его чрезвычайно «мокрым» и затрудняло ведение огня в плохую погоду из носовой башни ГК и из казематов нижнего яруса. Но на «Якумо» таких казематов было только четыре и каждая 6-дюймовка имела свой индивидуальный элеватор, что обеспечивало более высокую скорострельность пушкам, установленным на верхней палубе за щитами.

Оценка проекта 
Построенный «Вулканом» для русского флота бронепалубный крейсер «Богатырь» по своим основным конструктивным решениям представлял собой масштабно уменьшенный броненосный крейсер «Якумо».

Командиры корабля 
 капитан 1-го ранга Того Масамити (Togo, Masamichi) — с 23 марта 1899 года по 1 ноября 1900 года.
 капитан 1-го ранга Томиока Садаясу (Tomioka, Sadayasu) — с 1 ноября 1900 года по 6 июля 1901 года.
 капитан 1-го ранга Ясухара Киндзи (Yasuhara, Kinji) — с 6 июля 1901 года по 25 июня 1903 года.
 капитан 1-го ранга Мацумото Аринобу (Matsumoto, Arinobu) — с 25 июня 1903 года по 2 ноября 1905 года.
 капитан 1-го ранга Сэндо Такэтэру (Sendo, Taketeru) — с 7 апреля 1906 года по 1 июля 1907 года.
 капитан 1-го ранга Тонами Куракити (Tonami, Kurakichi) — с 1 июля 1907 года по 28 августа 1908 года.
 капитан 1-го ранга Нисияма Санэтика (Nishiyama, Sanechika) — с 28 августа по 10 декабря 1908 года.
 капитан 1-го ранга Эгути Ринроку (Eguchi, Rinroku) — c 31 января 1911 года по 21 сентября 1911 года.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 

Броненосные крейсера Японии
Броненосные крейсера по проектам